Выборы в Рейхстаг Германской империи прошли 13 июня 1903 года. Социал-демократическая партия (СДПГ) набрала наибольшее число голосов, но получила лишь 81 депутатский мандат. Партия Центра, получив 100 из 397 мест, осталась крупнейшей партией в рейхстаге. Явка избирателей на выборах составила 76,1 %.

Результаты

Примечания 

Выборы в Германии
Выборы 1903 года
1903 год в Германии